Première course du championnat du monde de vitesse moto 2010, le septième Grand Prix moto du Qatar, a eu lieu sur le circuit international de Losail, le dimanche . Sa particularité est d'avoir lieu de nuit (heure locale  pour l'épreuve de MotoGP).

Classement des MotoGP

Classement des Moto2

Classement des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

2010
Sport au Qatar en 2010
Qatar
Sport en avril 2010